Der große Bluff steht für die Filme:
 Der große Bluff (1933), deutscher Kriminalfilm von Georg Jacoby mit Harald Paulsen, Lee Parry, Titel in Österreich: Alles ist Komödie, weitere Titel: Schüsse in der Nacht; Detektive
 Der große Bluff (1939), US-amerikanische Westernkomödie von George Marshall mit James Stewart, Marlene Dietrich

Siehe auch: 
 Bluff, der Alternativtitel eines italienischen Filmes von 1976 von Sergio Corbucci mit Adriano Celentano, Anthony Quinn,deutscher Titel: Der große Bluff
 The Hoax, DVD-Hüllen-Titel: Der große Bluff – Das Howard-Hughes-Komplott, US-amerik. Filmdrama von 2006 von Lasse Hallström, mit Richard Gere, Alfred Molina

außerdem Bezeichnung für
 Die Schlacht von Mdina, während der Belagerung von Malta 1565, siehe Belagerung von Malta (1565)#Angriff auf Mdina